Transformers - a história de ficção sobre robôs alienígenas que deu origem a filmes, quadrinhos e jogos
The Transformers: The Movie - longa-metragem de animação de 1986,
Transformers (filme) - primeiro filme em live-action de 2007
Transformers: Revenge of the Fallen - segundo filme em live-action, de 2009
Transformers: Dark of the Moon - terceiro filme da série acima, realizado em 2011
Transformers: Age of Extinction - quarto filme lançado em 2014.                                                                    Transformers: The Last Knight - quinto filme lançado em 2017
 Transformers: The Game - um jogo para consoles e PCs lançado no ano de 2007

Desambiguação
!desambiguação